Nachama ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nachama (* 1951), Publizist und Rabbiner
sowie seines Vaters
 Estrongo Nachama (1918–2000), Oberkantor der Jüdischen Gemeinde zu Berlin (1947–2000)
Siehe auch
Nechama